Dagny Knutson (née en 1992), une nageuse américaine ;
 Steve Knutson (né en 1951), un joueur américain de football américain ;
 Thomas Knutson, un climatologue américain ;
 Venke Knutson (née en 1978), une chanteuse norvégienne.

Articles connexes 
 
 

Patronyme scandinave